Jan Bergman kan syfta på:

 Jan Bergman (religionshistoriker) (1933–1999), professor i religionshistoria vid Uppsala universitet
 Jan Bergman (regissör) (1946–2000), son till Ingmar Bergman
 Jan Bergman (TV-producent och författare) (född 1956)
 Jan Bergman (ishockeyspelare)